Deine Lakaien — це дебютний однойменний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1986-го року.

Трек-лист 
 Colour-ize
 Love will not die
 Nobody's wounded
 The mirror men
 The dive
 Fashion passion and pigaches
 Wasted years
 Bells of another land

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв
Дебютні альбоми 1986